Surf – attrezzo per gli sport acquatici e disciplina sportiva
 Surf – etichetta discografica italiana
 Surf rock – genere musicale
 SURF (Speeded Up Robust Feature) – algoritmo informatico
5181 SURF – Asteroide
 Surf - album dei Kid Abelha